Фанстиль, Егор Иванович (1815—1895)— сенатор, тайный советник.
 Фанстиль, Сергей Георгиевич (1884—1949) — офицер Российской империи и Литвы, землевладелец, меценат.